

Anno 
 882 o 882 a.C.

Codici 
 882 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di JCPM Oi Station, nella Prefettura di Aichi, in Giappone

Matematica 
 882 – numero